Ана Тереса Альварес Паэс (; род. 19 ноября 1969, Херес-де-ла-Фронтера, Испания) — испанская актриса и модель.

Биография 

Ана Альварес родилась в городе Херес-де-ла-Фронтера (недалеко от Кадиса) на юге Испании. В 13 лет она вместе с семьёй переехала в Мадрид. После окончания старшей школы Ана начала карьеру модели, успев поработать в Париже и Токио, но уже в 19 лет снялась в своём первом фильме — «Харрапельехос» режиссёра Антонио Хименеса Рико — и переключилась на работу в кино.

В 1993 году Альварес исполнила главную роль в триллере «Мёртвая мать», который получил признание и премии многих международных кинофестивалей. Игра Альварес была отмечена наградами фестивалей в Стокгольме, Картахене-де-Индиас и французском Коньяке.

Фильмография

Награды 
Полный список наград и номинаций на сайте IMDb.

Вне съёмок 
В 2014 году Ана Альварес основала и курирует школу творчества Mr Willbe, которая знакомит детей с разными видами искусства.

Примечания

Ссылки 
 Официальный cайт Аны Альварес  
 Сайт школы Mr Willbe  

Фотомодели Испании
Фотомодели XX века
Киноактрисы Испании‎